Wizkid kan verwijzen naar:

 Wizkid (artiest), ook wel WizKid (1990), een Nigeriaanse singer-songwriter
 Wizkid (spel), een computerspel uit 1992